Il singolare del torneo di tennis Des Moines Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Clark Graebner che ha battuto in finale Nicholas Kalogeropoulos 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (primo turno)

 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Des Moines Open 1973